ISO 3166-2:HN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гондурасу. Стандарт охватывает 18 департаментов Гондурасу. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гондураса — HN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код в образован созвучно: названию, аббревиатуре названия департамента. Геокоды департаментов Гондураса являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — HN, присвоенного Гондурасу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гондураса 

Геокоды 18 департаментов административно-территориального деления Гондураса.

Геокоды пограничных Гондурасу государств 
 Никарагуа — ISO 3166-2:NI (на юго-востоке),
 Сальвадор — ISO 3166-2:SV (на юго-западе),
 Гватемала — ISO 3166-2:GT (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гондураса

Ссылки 
 
 Геокоды Гондураса 

2:HN